Шарбану Мухитовна Кумарова (; 13 мая 1936, , Энбекши-Казахский район, Алматинская область, Казахская АССР, РСФСР, СССР — 4 декабря 2019, , Казахстан) — советская и казахская , заслуженный деятель Казахстана (2011).

Биография 
Родилась 13 мая 1936 года в г. Есик Алматинской области.

В 1961 году окончила филологический факультет Казахского государственного университета.

С 1961 по 1966 годы — литературный сотрудник газеты «Социалистический Казахстан» (ныне «Егемен Казакстан»).

С 1966 по 1968 годы — старший редактор Государственный комитета Совета Министров Казахской ССР по кинематографии.

С 1968 по 1972 годы — ответственный секретарь журнала «Мәдениет және тұрмыс» (ныне «Парасат»).

С 1972 по 1974 годы — заведующий литературным отделом Казахского государственного академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова.

С 1976 по 1986 годы — редактор, старший редактор в издательстве «Жазушы», редактор в республиканских журналах «Қазақстан әйелдери», «Парасат».

С 1991 года персональный пенсионер республиканского значения.

Умерла 4 декабря 2019 года.

Основные произведения

Роман 
 2003 — «Сезім патшалығы»
 1983 — «Өмірім менің — өнерім» совместно с народной артисткой СССР Куляш Байсеитовой.

Сборники рассказов и повестей 
 1961 — «Исповедь девушки»
 1964 — «Окна»
 1968 — «Два тополя»
 1971 — «Белое утро апреля»
 1976 — «Белые облака»
 1979 — «Қызыл қайың»
 1980 — «Қазбауыр бұлттар»
 1985 — «Әйел шырағы»
 1991 — «Жердің тұзы»
 1997 — «Құлжа жолы» и др.

Награды и звания 
 1986 — Почётная грамота Верховного Совета Казахской ССР в связи с 50 — летним юбилеем.
 1999 — Международная литературная премия Союза писателей Казахстана «Алаш» за книгу повести и рассказа-эссе «Кульджинский путь».
 2003 — Орден Курмет за заслуги в казахской литературе и прозе.
 2011 — Указом Президента Республики Казахстан от 10 декабря 2011 года награждена почётным званием «Заслуженный деятель Республики Казахстана» за большой вклад в национальную литературу.
 2015 — Государственная стипендия Республики Казахстан в области культуры и искусства.
 2017 — Президентская стипендия Первого Президента Республики Казахстан в области культуры и искусства.

Примечания 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Члены Союза писателей Казахстана
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР